

Geografia
Stati Uniti d'America
Davison – comune del Michigan
Contea di Davison – contea del Dakota del Sud

Persone
Bennett Davison – ex cestista statunitense
Bobby Davison – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
Brian Davison – batterista britannico
Bruce Davison – attore statunitense
Emily Davison – attivista britannica
Jon Davison – cantante statunitense
Peter Davison – attore britannico
Rosanna Davison – modella e attrice irlandese
Teddy Davison – calciatore e allenatore di calcio inglese